Pigna puede referirse a:

 Pigna, localidad y municipio  de la región de Liguria (Italia).
 Pigna, comuna y poblado de la región de Córcega (Francia).
 Felipe Pigna,  profesor de historia y escritor argentino.